Сулами́фь:

 Суламита (Суламифь) — библейский персонаж, героиня Песни песней Соломона
 Суламифь — женское имя
 «Суламифь» — повесть А. Куприна
 «Суламифь» — балет Б. Асафьева
 «Суламифь» — опера  Моисея Вайнштейна